Федоркин — фамилия; имеет женскую форму Федоркина.
 Федоркин, Николай Семёнович (род. 1938) — советский и российский философ, специалист в области истории социально-политической мысли и политологии.
 Федоркин, Олег Николаевич — российский рэндзист, чемпион Европы 2012 года, бронзовый призёр чемпионата России 2014 года.